Leza kan syfta på:

 Leza, hos flera folk i väst- och centralafrika en skapargud eller himmelsgud
 Río Leza, ett vattendrag i Spanien
 Leza (kommun), en kommun i Spanien